Aussi connu comme Dibsi ou Dipsi, ce nom est d'origine arabe signifiant la mélasse (arabe : دبس),  

 Sanaa Debsi (1941-), actrice syrienne ;
 Yara Sabri (1967-), actrice syrienne.

 Sara Debsi (1950-), actrice syrienne ;
Famille de Syrie